Vigna aconitifolia är en ärtväxtart som först beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Marechal. Vigna aconitifolia ingår i släktet vignabönor, och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Vignabönor
aconitifolia